La temporada de 1973 del Campionat del món de motociclisme fou la 25a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Després d'anys de domini de Giacomo Agostini, es preveia un campionat molt igualat, tot i que la mort de Jarno Saarinen a Monza va provocar la retirada de l'equip oficial Yamaha quedant el campionat en un enfrontament entre els dos pilots de MV Agusta, on finalment Phil Read va trencar 7 anys d'hegemonia del pilot italià.
En les categories petites, la sorpresa és que Ángel Nieto no va guanyar cap cursa amb Morbidelli, després d'haver guanyat el doblet l'any anterior amb Derbi.

Grans Premis

500 cc

350 cc

250 cc

125 cc

50 cc 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1973